Эльша́д Меджну́н оглы́ Гурба́нов (; 2 января 1951) — азербайджанский ; член-корреспондент НАН Азербайджана (2014), доктор биологических наук (2004), академик.

Биография 
Гурбанов Эльшад родился 2 января 1951 года в селе Уруд Сисианского района Армянской ССР. В школе начал учиться в 1958 году в родном селе, окончил в 1968 году в Шахбухском районе Нахичеванской АССР. В 1973 году окончил с отличием медицинское училище № 8 города Баку. В 1972—1979 годах работал в санэпидемиологической станции города Баку помощником санитарного врача.

В 1979 году окончил биологический факультет Азербайджанского государственного университета, в 1982 — очную аспирантуру института ботаники НАНА.

С 1982 года преподаёт на кафедре ботаники биологического факультета Бакинского государственного университета, с 1992 — заведующий кафедрой. Ведёт занятия по дисциплинам: «Систематика высших растений», «Морфология растений», «Ботаника», «Флора Азербайджана», «Геоботаника», «География растений и местная флора» и др.

Семья 
Женат, двое детей.

Научная деятельность 
В 1984 году защитил кандидатскую («Флора и растительность бассейна реки Нахичеванчая и их фитомелиоративное значение»), в 2004 — докторскую диссертацию («Флора и растительность Атропатанской провинции (на территории Азербайджана)»). В 2014 году году был избран членом-корреспондентом НАН Азербайджана.

Основные направления исследований — систематика высших растений, геоботаника, экология растений. Э. М. Гурбанов доказал, что на территории Азербайджана распространены растительные типы пустыни и псевдомакки.

Является секретарём Учёного совета Бакинского университета (с 2013), членом бюро отделения биологии и медицинских наук НАНА (с 2016), экспертом Экспертного совета по биологии и аграрным наукам ВАК при Президенте Азербайджанской Республики (с 2016), членом Научного совета департамента по охране биоразнообразия и развитию особоохраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (с 2017).

Подготовил 17 кандидатов наук. Автор более 397 научных работ, 3 монографий и 18 книг.

Избранные труды 

 Растительный мир бассейна реки Нахичеванчая. Издательство БГУ, Баку 1996, 248 с.
 Экология растений с основами геоботаники. Издательство БГУ, Баку 1998, 197 с.
 Морфология растений. Издательство БГУ, Баку. 2005, 67 с.
 Флора и растительность Атропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). Издательство «Элм», Баку, 2007, 233 с.
 Систематика высших растений. Издательство БГУ, Баку, 2009, 420 с.
 Лекарственные растения. Изд. Бак. Гос. Университет, Баку. 2009, 356 с. Учебник
 Лабораторный практикум по систематике высших растений. Изд. Бак. Гос. Университет, Баку. 2010, 259 с. Пособие
 Изучение агробиологических характеристик генотипов картофеля в Ардебильской области Ирана и их значение в селекции. Баку, 2012, 308 с.
 Библиография. Деятели науки и культуры Азербайджана. Э.М.Гурбанов. Баку, 2012. 254с.
 Azərbaycanın Qırmızı Kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. II nəşr, Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s.
 Azərbaycanın Qırmızı Kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna növləri. II nəşr, Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2013, 518 s.
 1000 dərdin 1001 əlacı yaxud sağlam və gümrah yaşamağın sirləri. «Ecoprint» nəşriyyatı. Bakı, 2016. 38 s.
 Geobotanika."Bakı Dövlət Universiteti" nəşriyyatı, Bakı,2017, 320 s.
 Saglamlığımızın və gümrahlığımızın reseptləri. «Ecoprint» nəşriyyatı. Vəsait. Bakı, 2018. 24 s.
 Bitki morfologiyası. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı.Bakı, 2018, 226 s.

 The research regarding the vegetation in subalp meadow of Atropatena (in the limits of Azerbaijan Republic). Center for Ecology and Natural Resources at the Faculty of Science of the University of Sarajevo, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, may 18-24. 2003
 Дерновинно-злаковые степи Атропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). Труды института Ботаники НАН Азербайджана, Издательство «Элм», Баку. 2004,
 Народно-хозяйственное значение растительного покрова Атропатенской провинции. Труды института Ботаники НАН Азербайджана, Издательство «Элм», Баку. 2004,
 Растительность Атропатенской провинции. Научно-Производственный Центр Ренессанса. Баку. 2004,
 The Phytosociological Characteristics of Ecosystems of Mountain of Talysh Region of Azerbaijan. Asian Journal of Plant Sciences 5(5). 2006.
 Алколоидные растения Абшеронского полуострова. Труды института Ботаники НАН Азербайджана т. XXVI, Издательство «Элм» ,Баку. 2006.
 Флоры и растительность Атропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики), Издательство «Элм», Баку, 233 стр. 2007.
 Genofund protection of the vegetation resources of Kura-Araks lowland. Prosiding of the ninth Baku International Congress «Energy, ecology, economy». Baku, 7-9 June. 2007.
 Биоэкологические особенности юкки, интродуксированных в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня. 2007.
 Охрана генофонда и интродукция растительных ресурсов Атропатенской провинции. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня. 2007.
 Semidesert vegetation of the vegetative resources of Kura-Araks lowland. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June, Anadolu University, Eskishehir, Turkey. 2007.
 Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов на Дону. 2007.
 Степной растительность Атропатанской провинции. «Естествознание и гуманизм» том 4, № 3 Межвузовский сборник научных трудов «Современный мир, природа и человек» Томск. 2007.
 Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24-26, Tehran, Iran. 2007.
 Utilizati of Zeolite for praduction of Aqria Potato Mini-tubers in a greenhouse. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran. 2008.
 Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Poruction. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran. 2008.
 Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran. 2008.
 Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey. 2008.
 Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey. 2008.
 Relationships between yield components of advanced potato cultivars in irrigation periods by use of Path analysis and Factor analysis. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey. 2008.
 Study on effect of potassium humate on potato cvs by use of water deficit tolerance indices in Arabil region, Iran. Научнае труды Института Ботаники НАНА XXVIII том, Баку.
 Полупустынные типы растительности Кура-Араксинской низменности её биоэкологические особенности Научнае труды Института Ботаники НАНА XXVIII том, Баку Наука. 2008.
 Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Draught Stress after Anthesis. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10). 2008.
 Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Production. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10). 2008.
 Determination of Yield Stability in Advenced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10). 2008.
 Биоразнообразие растительности Атропатанской провинции. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21-24 октября. 2008.
 Effect of potassium humate on chlorophyll content of Potato under Water Deficit in Ardabil. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21-24 октября. 2008.
 Сохранения генофонда растительных ресурсов Атропатена (в пределах Азербай¬джанской Республики). VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Том I, Воронеж «Кварта». 2008.
 In vitro effect of Potassium Humate on Terminal Drou ght Tolerant Bread Wheat. From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances Proceedings of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq. 2008.
 Effect of potassium humate on Advenced Potato Cultivars for Water Deficit Tolerance in Ardabil Regional, Iran. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq. 2008.
 Effect of potassium humate an kadostim on Plantlets of Advenced Potato CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq. 2008.
 Effect of potassium humate on Production of Advenced Potato Mini-Tuber CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq. 2008.
 Application of potassium humate in wheate for organie agriculture in İran, The İnternational Symposium Organic. The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security And a Clean Environment. Bangkok, Thaliand., 2009.
 Биоразнообразие окрестности озера Гек-Гель Малого. Кавказа Азербайджанской Республики, Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах». Днепропетровск, Лира, 2009. 
 Effect of polyethylene glycol (PEG) and potassium humate on production of potato minituber CVS. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2009.
 Applications of potassium humate to wheat for organic agriculture in İran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. Organic Agriculture: Bangkok, Thailand., 2009.
 İnvestigation of phytoekological indicators for Biological recultivation of soils polluted with oil Absheron peninsula, Кутаисский научный центр. Периодический научный журнал. Кутаиси, 2009. 
 Wheat genotypes quality affected by potassium humate under terminal drought. XI International Scientific Conference «Soil Sciences of IIR». IIR, Gorgan, 2009.
 Phytoecological indicators for bioligical recultivation of solis polluted with oil in the Absheron peninsula, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал № 7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 Effects of saline stress on growth and crop yield of different maize (Zea mays L.) genotypes, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал № 7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 Effects of salinity on chlorophyll contentt of Iran and Azerbaican different maize (Zea mays L.) cultivars. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2010.
 Role of Proline, Na Chorophyll Conten in Salt Tolerance of Corn (Zea mays L.). American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 2010. 
 Wheat Genotypes Response to Terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. American -Eurasion Network for Scientific Information. 2011.
 Изучение фитоценологических особенностей загрязненных почв Самур-Шабранской низменности в территории «Сиязаннефть». Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», № 4. Москва, 2011.
 Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», № 1. Москва, 2011.
 Response of Antioxidant Enzymes in Pyrchanta Coccnia as Biomarkers for the Detection of Pb in Urban Atmosphere. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 1 (13), 2012.
 Biomonitoring of trace metals and air qualitu in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae). Научные труды Института Ботаники НАНА XXXII том. Баку-Элм, 2012.
 Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in uran atmosphere of baku city. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия естественных наук. № 3. Баку, 2012.
 Change of the morpho-anotomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea europea caused by heavy metal pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013.
 Physiological and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Caucasian Forestry Symposium. Abstract book. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013.
 Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February.2013.
 Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves. Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013. 
 Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus. Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr.2013. 
 Phytochemical Composition Of Some Vicia L. Genus Species. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Turkey, 2013.p.
 Полупустынная растительность бассейна реки Сумгаитчая и её кормовое значение. Научно-теоретический журнал министерства сельского хозяйства Аграрная наука Азербайджанской республики. Баку, 2014. с.37-39.
 Фитоценозы, образуемые бобовыми растениями в растительности лесной зоны влажных равнин и их охрана. Вестник Нахичеванского отдела НАНА. Серия естественных и технических наук. Том 10, № 4, 2014, стр.58-64.
 Juniperuis Species Features in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan. p.78.
 Sumqayıtçay hövzəsi florasının təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı. 2015., s.71-77.
 Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015. p.77-79.
 Phytocenoses formed by legumes in Mountain-xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 12. Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24-34.
 Kür-Araz ovalığının Tuqay meşələrinin müasir vəziyyəti. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında «Kənd təsərrüfatı ili» elan edilməsinə həsr olunur. I cild. Gəncə, 2015. s. 222—224.
 Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiliyi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri. XIII cild,Bakı, 2015. s.26-31.
 Şirvan düzünün florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. «Xəbərlər məcmuəsi», № 4 (62) . "Elm"nəşriyyatı, Gəncə, 2015. səh. 47-55.
 Биоекологический анализ видно-болотных видов Апшеронского полуострова. Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi (AMEA Dendrologiya institutunun elmi əsərlər toplusu). Elmi əsərlər toplusu AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015. s.248-249.
 Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 66, Issue. 1. Iceland, Jan.2016. P.16-23.  
 Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan. Wufenia journal Klagenfurt, Austria. ISSN:1561-882X. Vol 23, No. 1; Jan 2016.p.23-32.
 New areas of distribution of some plant species in the basin of Sumgayitchay river of Azerbaijan. Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal (ISSN: 0254-0223). Portuqaliya, Vol. 31 (no 2), 2016. p.180-187.
 Yarımsəhra və şorangəli səhra bitkilik tiplərində paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə qeydə alınmış fitosenozlar. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin Elmi- Nəzəri jurnalı. № 1. Bakı, 2016. s.67-72.
 Azərbaycanın interzonal bitki örtüyündə rast gəlinən yarımkolcuqlu-paxlalı-taxılotlu çala-çəmən fitosenozları. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.23-27.
 Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosiste-mində biomüxtəlifliyin səmərəli istifadəsi. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.27-31.
 Kür-Araz ovalığının Mil düzünün bəzi bitkilik tiplərinin qısa təsviri. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.21-23.
 Типы растительности Мильской степи Кура-Араксинской низменности. Современные проблемы биологии и экологии. Материалы докладов II Международной научно-практической конференции. 4-5 марта. г. Махачкала, 2016. с.177-179.
 Evaluation of coenopopulations of the species of Vicia sativa L., V.croceae Desf., V.alpestris Stev. and V.sepium L. of Vicia L. genus. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.247.
 Bioecological features of the wetland vegetation of Kura-Araks lowland of Azebaijan. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.25.
 Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol. 4, No. 2, Natural Sciences Publishing USA, New York, (May) 2016. PP.91-94.
 Бобовые фитоценозы, распространенные в кустарниковой растительности нагорно-ксерофитного и горно-степного пояса. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», № 2. Москва, 2016. с.24-33.
 Ağzıbir ğölləri ətrafinın su-bataqlıq bitkilik tipində Alhagietum-Phragmitosum formasiyasının növ tərkibi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 12, № 2, Нахчыван, «Tusi» 2016. s.58-63.
 Importance of leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan. International Conference. Innovative Approaches to conservation of Biodiversity dedicated to the 80 Anniversary of the Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences. Baku, Azerbaijan, October 2-4. 2016. p.40.
 Возобновление букняков Большого Кавказа в зависимоти от типа леса. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı.2016., s.94-101.
 Qanıx — Əyriçay vadisində formalaşmış arid seyrək meşə və kolluq landşaftlarının fitosenoloji quruluşu. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı.2016., s.44-51
 Şirvan düzünün florasında tərəçiçəkkimilər (Chenopodiaceae) fəsiləsinin bioekoloji təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. «Xəbərlər məcmuəsi», № 4 (66). "Elm"nəşriyyatı, Gəncə. 2016. səh. 8-16.
 Новые типы растительности Азербайджана. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2016, s.47-58.
 Lənkəran dağlıq hissəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi. Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə. № 9296. Bakı, 2017
 Leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance. European Academic Rescarch, Vol.V. İssue 1/April 2017, Impact Factor 3,4546:p.580-594
 Phytocenological structure of the perennial wheaty-leguminous grassy hole-meadow vegetation distributed at Mil steppe of Azerbaijan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.661.
 Tugay forests of the northern coast of the Caspian Sea. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.674.
 Arid-rare forests of Atropatan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.249.
 Azərbaycanın Mil düzündə paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə rast gəlinən fitosenozlara iqlim dəyişikliklərinin təsiri. «İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri» Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.463-464.
 Landşaft dizayn layihələrinin hazırlanmasında ardıc (Juniperus l.) bitkisindən istifadə. «İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri» Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.374-376.
 Azərbaycanda yayılmış ardıc (Juniperus L.) cinsinin ekoloji və biomorfoloji təhlili. Azərbaycan Texnologiya Universiteti «Elmi xəbərlər məcmuəsi» № 1/23. Gəncə, 2017 s.22-25.
 Biomorphological analysis and identification of subspecies of Juniperus communis in Azerbaijan. Asian journal of Plant Science and Research. № 7 (3). Pelagia Research Library. ISSN:2249-7412.Coden (USA):AJPSKY 2017.p.14-16
 Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində fitomüxtəlifliyin yaxşılaşdırılması tədbirləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olumuş «Müasir təbiət elimlərinin aktual problemləri» Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2017. s.12-15.
 Juniperus polycarpos K.Koch. (Turkestan Juniper) species in Turianchai preserve (Azerbaijan Republic). Journal of Food Science and Engineering. David publishings, USA, 7 (2017) 458—460.
 Mil düzünün qış otlaqlarının bitkiliklərinin tədqiqi və onların səmərəli istifadəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası, № 7(88), Nаxçıvan, NDU"Qeyrət" 2017. s.60-63.
 Lənkəran-Lerik bölgəsinin üçyarpaq yonca (Trifolium L.S.L.) növlərinin taksonomiyası və yayılması haqda yeni məlumatlar. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2017. s.35-44.
 Древесно кустарниковая растительность кубинского горного массива. AMEA Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. XV cild. Bakı, 2017. s.126-131
 Taxonomic characteristics and phytomeliorative importance of the vegetation at the biogeocenosis of the southern caspianb of the Azerbaijan Republic. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 68, No. 4; Apr 2018. P.27-32
 Biodiversity of thesaltwort deserts of the Shirvan steppe of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 68, Issue. 7. Iceland, Jul.2018. P.27-32.
 Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində yay otlaqlarının məhsuldarlığı,yem keyfiyyəti və otlaq tutumu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olumuş «Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri» Beynəlxalq elmi konfransı. II hissə. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2018. s.12-14.
 Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının həyatiliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun Bakı, 2018. s.267-269
 Mil düzündə yayılmış yovşanlı-efemerlik formasiyasının fitosenoloji xüsusiyyətləri. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun 2018. s.143-145
 Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Valerianella Mill.-valerianotu cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı, 2018.s.78-86
 Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış sərvkimilərin bioekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1 Bakı, 2018.s.47-57
 Çoxmeyvəli ardıcın (Juniperus polycarpos C.Koch) toxum vasitəsilə çoxaldılması. AMEA Gəncə bölməsi. «Xəbərlər məcmuəsi» № 3 (73) Gəncə 2018. s.17-21
 Древесная растительность кубинского горного массива. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi Əsərləri. № 1, Bakı, 2018.s.79-81
 Mil düzü ərazisinin səhra və yarımsəhra fitosenozlari. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2, Bakı, 2018.s.37-44
 Phytocenoses created by some rare and endangered leguminous spread in the territory of Azerbaijan Republic. European Academic Rescarch, Vol.6. İssue VIII, 2018, Impact Factor 3,4546: p.4045-4055.
 Бобовые растения, адаптированные экологическим стрессам в озеленении прикаспийского побережья Азербайджанской Республики. Министерство образования и науки Российской Федерации. Экология городской среды: История, современность и перспективы. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Издательский дом «Астраханский университет». 25-26 октября. Астархан, 2018 г.с.128-131
 Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L. S.L.) növlərinin taksonomik icmalı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild.73 №.1. Bakı, 2018.s.16-27.
 Şimali Xəzər sahilində Siyəzən rayonu Böyük və Kiçik Həmyə kəndətrafi örüşlərin bitki örtüyünün tədqiqatı. АМЕА-нын Нахчыван bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild , № 4, Нахчыван, «Tusi» 2018. s.109-116.
 Mil düzünün florasının coğrafi təhlili. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.36
 Fodder plants of the winter pastures of Shirvan steppe of Azerbaican. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.47
 Studying of germinative energy in species of Vicia L. genus analysed on senopopulation level. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.57
 Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L.) cinsinin botaniki-coğrafi təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3 Bakı, 2018. s.44-50.
 «Turyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış çoxmeyvəli ardıc (Juniperus polycarpos C.Koch.) və ağıriyli ardıc (J.foetidissima Willd.) növlərinin dominantlığı ilə müşahidə olunan assosiasiyalar». Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2018.s.38-43.
 Kür-Araz ovalığının Mil ərazisinin florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi «Xəbərlər Məcmuəsi». № 4(74). Elm nəşriyyatı. Gəncə 2018. s.3-11.
Xəzər sahili florasının (Azərbaycanın ərazisində) endem və subendem bitkiləri. Naxçıvan Dövlət  Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası,   № 7(96), Nаxçıvan, NDU”Qeyrət” 2018. s.50-57.
Chorological analysis of Mil steppe flora- of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol 7, № 1, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2019. p.21-30    
Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance. Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research, ISSN : 2249-7412 CODEN (USA): AJPSKY 2019, 9(2):1-5
Protection of endangered plants species of Talish flora (Azerbaijan Republic). Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.163   
A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus (Cupressaceae) in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering 9. David Publishing, 2019, P. 139-141
Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp. polycarpos (Turkestan Juniper) seeds. Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.135-136. 
Azərbaycanın Xəzər sahili bitkiliyində rast gəlinən paxlalı bitkilər və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. Həyat elmləri və biotibb jurnalı. Cild 1 (74) №.2. İSSN 2078-3388. AMEA tərəfindən nəşr olunur. Bakı, 2019.s.33-41
Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions. Bangladesh journal of Botany. Vol 48, №3, Impact Factor: 0,2. SEP 2019. p.489-495.
Samur-Şabran qışotlaqlarında yayılmış bəzi formasiyaların yem əhəmiyyəti  və ekosisteminin qorunması. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 2 (31), №1. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2020. İSSN:2664-4037. Bakı, 2020. s.48-54.
Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) July & Aug 2020. P.84-89
Taxonomic synopsis of Salsola genus (Mil plain, Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 6(11), 78-84. 2020. https://doi.org/10.33619/2414- 948/60/08
 *The regeneration of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) share in the secondary hornbeam stands using. Journal of Forest science. 67 (2021):12-20.

Награды и признание 
 Медаль «Прогресс» (2009)
 Почётные звания
 «Учёный года» (2009, 2013)
 «Педагог года» (2010)
 «Заведующий кафедры года» (2016)
 Почётные грамоты Бакинского университета (2011, 2016, 2017), Министерства образования Азербайджана (2012)
 Золотая медаль и почётный диплом «Лучший патриот-исследователь» (2015) Европейского издательского дома печати
 Диплом «Почётный жизненный путь» (2017). 
Действительный член (Академик) академии Турецкого мира, медаль "Золотая звезда" (2019) 
Звание "Заслуженного Деятеля Науки" (2019) 
Медаль 100-летие (1919-2019) БГУ, Министерства образования Азербайджана (2019) 
Действительный член (Академик) Европейской Академии Натуральный Наук имени Готфрид Вильгельм Лейбница (2021).

Примечания

Источники 
 член-кор. НАН, доктор биологических наук, профессор Гурбанов Эльшад Меджнун оглы
 Elshad Gurbanov. Publication List Details

Геоботаники XX века
Геоботаники XXI века
Геоботаники Азербайджана
Геоботаники
Геоботаники СССР